Stanisław Zając (1938–2021) – polski geograf, autor podręczników szkolnych
 Stanisław Zając (1939–2020) – polski chirurg, profesor
 Stanisław Zając (1949–2010) – polski prawnik i polityk
 Stanisław Zając – polski leśnik, profesor

Przypisy